Okręty US Navy o nazwie USS "Otsego":
 Pierwszy  "Otsego" był małym szkunerem wypożyczonym od Armii w 1840 do akcji przeciw Seminolom.
 Drugi "Otsego" był parową kanonierką, która była w służbie w latach 1864-1866.
 Trzeci "Otsego" był monitorem o małym zanurzeniu, który wcześniej nosił nazwę "Tunxis" i "Hydra". Nazwę "Otsego" otrzymał 10 sierpnia 1869. Wszedł do służby 12 lipca 1864, ale już we wrześniu 1864 został wycofany ze służby. Rozebrany w 1874.

Otsego